Le cordage désigne des cordes, ou un entrelacs de corde, ou les accessoires associés à l'usage des cordes. De manière plus spécifique :
 cordage, ensemble de cordes, composant un appareillage utilisé par les alpinistes et les spéléologues ;
 cordage, tressage remplissant le panier des raquettes de tennis ;
 cordage, type particulier de corde utilisé par les sapeurs-pompiers, pour les sauvetages ;
 cordage, terme générique du monde maritime, plus souvent employé à terre qu'en mer. Il désigne les grelins, amarres, filins, garcettes, drisses, écoutes, haubans, etc. dans toutes leurs variétés.

Corderie